Stuhlinger ist der Familienname von:
 Ernst Stuhlinger (1913–2008), deutsch-US-amerikanischer Raketeningenieur

Sonstiges:
 Stuhlinger-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Oates-Küste, Viktorialand, Antarktika